HMS Kent je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Kent (1653) 
 HMS Kent (1679) 
 HMS Kent (1746) 
 HMS Kent (1762) 
 HMS Kent (1797) 
 HMS Kent (1798) 
 HMS Kent (1810) 
 HMS Kent (1860) 
 HMS Kent (1901) 
 HMS Kent (68) 
 HMS Kent (D12) 
 HMS Kent (F78)

Kent